Le Mariage de minuit est le titre de plusieurs films :
 Le Mariage de minuit, film muet français réalisé  par Léonce Perret, sorti en 1912 ;
 Le Mariage de minuit, film muet français réalisé  par Armand Du Plessy, sorti en 1923 ;
 Le Mariage de minuit, titre français du film italien  réalisé  par Mario Soldati, sorti en 1941.